Sopwith peut faire référence à :
  (1873–1945), homme d'Église britannique
 Thomas Sopwith (1888-1989), pionnier britannique de l'aviation
  (1803–1879), géologue et grand-père de l'aviateur Thomas Sopwith
  (né en 1933), pilote de course et fils de l'aviateur Thomas Sopwith
 Sopwith Aviation Company, fabricant d'avions britannique
 Plusieurs appareils conçus par cette société :
 Sopwith Camel
 Sopwith Cuckoo
 Sopwith Dolphin
 Sopwith Pup
 Sopwith, jeu vidéo de 1984